Бульба — может означать:

 Бульба (спец., строит.) — специальные утолщения на концах ферм.
 Бульба (мор., жарг.) — см. бульб.
 Бульба — диалектное название картофеля в Белоруссии.

Искусство 
 «Бульба» — белорусская народная плясовая песня.
 «Бульба» — белорусский сценический танец.

Фамилия 
  (1884—1939) — белорусский общественный деятель, этнограф, критик и публицист.
 Бульба, Вольф Борисович (род. 1951) — молдавский и израильский художник, график.
 Бульба, Степан Степанович (род. 1950) — украинский политик.

 Бульба-Боровец, Тарас Дмитриевич (настоящая фамилия Боровец; 1908—1981) — украинский националист.

См. также 

  (значения)
 Псевдобульба
 Бульбаши
 Бульбазавр